Квалификация по баскетболу на летних Олимпийских играх 2012 проходила с 2010 по 2012 год. На играх смогут принять участие 12 мужских и 12 женских команд из всех пяти континентальных зон.

Мужчины

Квалифицированные команды

Распределение команд 

В олимпийском квалификационном турнире участвовали лучшие в своей зоне команды по результатам их континентальных первенств:
 Азия — 2 команды
 Америка — 3 команды
 Африка — 2 команды
 Европа — 4 команды
 Океания — 1 команда

{|class=wikitable  style="font-size:92%;"
|-
!width=4%|Место||width=13.5%|Чемпионат мира ||width=13.5%|Азия ||width=13.5%|Америка ||width=13.5%|Африка ||width=13.5%|Европа ||width=13.5%|Океания ||width=13.5%|Кв. турнир
|-
| align=center| 1 || bgcolor="skyblue"| ||bgcolor="skyblue"|  || bgcolor="skyblue"| || bgcolor="skyblue"| || bgcolor="skyblue"|  ||bgcolor="skyblue"| ||bgcolor="skyblue" rowspan=2 valign=top|<small>1-е место<small> 
|-
| align=center| 2 ||  ||bgcolor="yellow"|  || bgcolor="skyblue"| || bgcolor="yellow"| ||bgcolor="skyblue"|  ||bgcolor="yellow"|  
|-
| align=center| 3 ||  ||bgcolor="yellow"|  ||bgcolor="yellow"|     ||bgcolor="yellow"| || bgcolor="yellow"|  ||bgcolor=gray| ||bgcolor="skyblue"| 
|-
| align=center| 4 ||  ||  ||bgcolor="yellow"|  || || bgcolor="yellow"|||bgcolor=gray| || 
|-
| align=center| 5 ||  ||  ||bgcolor="yellow"|  ||  || bgcolor="yellow"|||bgcolor=gray| || rowspan=4 valign=top|<small>5-е место<small>
|-
| align=center| 6 ||  ||  ||  ||  ||bgcolor="yellow"|  ||bgcolor=gray| 
|-
| align=center| 7 ||  ||  ||  ||   ||  ||bgcolor=gray|  
|-
| align=center| 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||bgcolor=gray|  
|-
| align=center| 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||bgcolor=gray| ||rowspan=4 valign=top|<small>9-е место<small>
|-
| align=center| 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||bgcolor=gray|  
|-
| align=center| 11 ||  ||  ||bgcolor=gray| ||  ||  ||bgcolor=gray|  
|-
| align=center| 12 ||  ||  ||bgcolor=gray| ||  ||  ||bgcolor=gray|   
|-
| align=center| 13 ||  ||  ||bgcolor=gray| ||  ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray|
|-
| align=center| 14 ||  ||  ||bgcolor=gray| ||  ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray|
|-
| align=center| 15 ||  ||  ||bgcolor=gray| ||  || bgcolor="#98fb98"|  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray|
|-
| align=center| 16 ||  ||  ||bgcolor=gray| ||  ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray|
|-
| align=center| 17 ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray| || bgcolor=gray| ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray|
|-
| align=center| 18 ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray| || bgcolor=gray| ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray|
|-
| align=center| 19 ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray| || bgcolor=gray| ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray|
|-
| align=center| 20 ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray| || bgcolor=gray| ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray|
|-
| align=center| 21 ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray| || bgcolor=gray| ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray|
|-
| align=center| 22 ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray| || bgcolor=gray| ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray|
|-
| align=center| 23 ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray| ||   ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray|
|-
| align=center| 24 ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray| ||  ||bgcolor=gray| ||bgcolor=gray|
|}Курсивом'' выделены те соревнования, в которых места ещё не распределены.

Женщины

Квалифицированные команды

Распределение команд 

В олимпийском квалификационном турнире смогут участвовать лучшие в своей зоне команды по результатам их континентальных первенств:
 Азия — 2 команды
 Америка — 3 команды
 Африка — 2 команды
 Европа — 4 команды
 Океания — 1 команда

Ссылки 
 Баскетбол на официальном сайте Игр  
 Международная федерация баскетбола

Навигация 

2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Квалификация на летние Олимпийские игры 2012